The Remix () ― дебютный альбом ремиксов американской певицы Арианы Гранде. В нём представлены пятнадцать ремиксов её синглов с первых двух студийных альбомов: Yours Truly (2013) и My Everything (2014). Он был выпущен эксклюзивно в Японии 25 мая 2015 года и достиг 32-го места в чарте альбомов Oricon.

Трек-лист

Чарты

История выпуска

Примечания

Ссылки 

Альбомы Арианы Гранде
Альбомы Republic Records